Demigod (semidio in lingua inglese) può riferirsi a

Demigod – gruppo musicale death metal finlandese.
Demigod – album dei Behemoth del 2004;
Demigod, un videogioco sviluppato da Gas Powered Games.